Krasicki est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, famille de la noblesse polonaise

 (1918-1995), acteur et directeur de théâtre polonais
Ignacy Krasicki (1735-1801), prince des poètes des Lumières polonais
 (mort en 1652), prélat catholique romain en Ukraine

Voir aussi

Homonymie de patronyme